Klasevallmosläktet (Dicranostigma) är ett släkte av vallmoväxter. Klasevallmosläktet ingår i familjen vallmoväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vallmoväxter